Тамазула де Гордијано има више значења:

 Општина Тамазула де Гордијано (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тамазула де Гордијано (Тамазула де Гордијано, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику